Integrita má více významů:

 celistvost, soudržnost, neporušenost
 územní integrita – územní celistvost státu v mezinárodním právu
 morální integrita – čestnost, poctivost, bezúhonnost v mravním smyslu
 vědecká integrita – celistvost a jednoznačnost principů vědeckého výzkumu
 matematická integrita – zásady dokazování a systém, který na základě něj byl vybudován (vizte též Matematický důkaz)
 profesní integrita – v personalistice značí komplex výhod nebo naopak rizik potenciálního zaměstnance pro zaměstnavatele 
 datová integrita – v informatice kvalifikuje jistotu nebo záruku, že daná data byla přijata/přečtena bez chyb (vizte též Transakce) 
 databázová integrita – kvalifikuje správné a nenarušené vztahy mezi jednotlivými záznamy v databázi
 referenční integrita – kvalifikuje správný a neredundantní návrh databáze

Jiné
 Integrity (band) – americká harcore-metalová skupina
 Integrity Asia – nahrávací společnost
 Integrity (operační systém) – operační systém od Green Hills Software
 Integrity (loď) – loď, která zmizela v Chile roku 1805
 IntegrityUSA – americká nezisková organizace

Reference

Související rozcestníky 
 integrace
 inkluze

Externí odkazy